Janville puede referirse a:

 Janville, comuna francesa situada en Calvados.
 Janville, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Janville, comuna francesa situada en Oise.